Каха () — город на севере Египта, расположенный на территории мухафазы Кальюбия.

Географическое положение 
Город находится в центральной части мухафазы, в южной части дельты Нила, восточнее рукава Думьят, на расстоянии приблизительно 17 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Бенхи, административного центра провинции. Абсолютная высота — 16 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Кахи составляла 26 694 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший крупный гражданский аэропорт — Международный аэропорт Каира.

Примечания 

Города Египта